Bjørnkær kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bjørnkær (Arrild Sogn) – en bebyggelse i Arrild Sogn, Tønder Kommune
 Bjørnkær (Biersted Sogn) – en herregård i Biersted Sogn, Jammerbugt Kommune
 Bjørnkær (Brejning Sogn) – en bebyggelse i Brejning Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Bjørnkær (Hejnsvig Sogn) – en bebyggelse i Hejnsvig Sogn, Billund Kommune
 Bjørnkær (Nebsager Sogn) – en bebyggelse i Nebsager Sogn, Hedensted Kommune
 Bjørnkær (Sevel Sogn) – en bebyggelse i Sevel Sogn, Holstebro Kommune
 Bjørnkær (Stouby Sogn) – en bebyggelse i Stouby Sogn, Hedensted Kommune
 Bjørnkær (Vester Vedsted Sogn) – et areal og en bebyggelse i Vester Vedsted Sogn, Esbjerg Kommune
 Bjørnkær Voldsted – voldsted ved Odder, hvor Nordens ældste destillationsapparat er fundet.